Antböle kan syfta på:

 Antböle, Nagu – en by i Nagu
 Antböle, Saltvik – en by i Saltvik